Dit is de wereldranglijst van december 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 december 2011. Het Spaanse voetbalteam sloot voor het vierde jaar op rij af als de nummer 1 op de wereldranglijst. Het Nederlands elftal eindigde het voetbaljaar 2011 als tweede achter de wereldkampioen.

Wales was het afgelopen jaar de grootste stijger op de wereldranglijst. De ploeg begon het jaar als nummer 112 en eindigde op de 48ste plaats. Vooral in de tweede helft van het jaar verdiende Wales veel punten met zeges op Montenegro, Zwitserland en Bulgarije in de EK-kwalificatie.

Mannen 12